Yanjing Xiang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Yanjing Xiang (socken i Kina), Hunan, 
 Yanjing, socken, Chongqing, 

Robotskapade Kinaförgreningar